Farmer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Farmer Township (Rice County, Kansas)
 Farmer Township (Wabaunsee County, Kansas)
 Farmer Township (Ohio)